Кубок Бразилии 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является вторым по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Флорианополисе с 23 февраля по 1 марта 2014 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Карла Суарес Наварро (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Клара Закопалова побеждает в финале одиночного турнира ассоциации впервые за 101 месяц и впервые после замужества.
 Гарбинье Мугуруса Бланко со 2-й попытки уступает в финале одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Медина Гарригес и Шведова побеждают на бразильском призе второй год подряд.
 Для Ярославы Шведовой этот титул становиться юбилейным — десятым — завоёванным на соревнованиях тура ассоциации.

См. также 
 Кубок Бразилии
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Открытый чемпионат Бразилии 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2014 года
Март 2014 года
2014